Iaroslav Vassilievitch Khabarov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Magnitogorsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il débute dans la KHL en 2009-2010. Il a remporté la Coupe Kharlamov 2010 avec les Stalnye Lissy. Lors de cette saison dans la MHL, il se classe second joueur de la saison régulière en différentiel plus-moins avec un total de +42 derrière son coéquipier Sergueï Terechtchenko (+44). Le , il inscrit son premier point, une assistance face au Metallourg Novokouznetsk lors d'une victoire 7-2. Il marque son premier but le  face au Sibir Novossibirsk. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Trophées et honneurs personnels 
Saison 2010-2011 de la KHL : nommé meilleure recrue du mois de septembre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || || 
|-
|2006-2007 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
|2007-2008 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 55|| 11|| 18|| 29|| 122|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 9|| 0|| 0|| 0|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk || LdC|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Stalnye Lissy || MHL || 54|| 6|| 19|| 25|| 129|| 15|| 1|| 4|| 5|| 20
|-
| 2010-2011 || Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 32|| 0|| 6|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Stalnye Lissy || MHL|| 6|| 0|| 4|| 4|| 4|| 12|| 0|| 1|| 1|| 30
|-
| 2011-2012 || Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 16|| 1|| 3|| 4|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013 || Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 48|| 0|| 3|| 3|| 38|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 54|| 4|| 7|| 11|| 77|| 21|| 3|| 2|| 5|| 16
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 56|| 1|| 2|| 3|| 55|| 10|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL ||57 ||1 ||6 ||7 ||50 ||19 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 51|| 1|| 3|| 4|| 32|| 18|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| rowspan=2|2017-2018|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 20|| 1|| 3|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 27|| 0|| 5|| 5|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2019-2020 || Sibir Novossibirsk || KHL || 45 || 1 || 2 || 3 || 32 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Sibir Novossibirsk || KHL || 31|| 2|| 1|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 19 || 0 || 1 || 1 || 0 || 16 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| 2022-2023 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Magnitogorsk
Naissance en mars 1989
Défenseur de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Champion de la Coupe Gagarine